Le col de la Bataille, un col de montagne du massif du Vercors.
 Le col de la Bataille, un col de montagne de la région du Fenouillèdes, dans les contreforts orientaux des Pyrénées.
 Bocca di a Battaglia (col de la Bataille), un col de montagne de Corse, d'une altitude de , faisant communiquer les deux microrégions de Balagne et Giussani.

D'autres cols portent le même nom dans d'autres langues :
en catalan :
 sur l'île de Majorque, à Escorca
 sur la même île, à Calvià